Dirk Christiaan Hesseling (1859-1941), Nederlands taalkundige
 Iris Hesseling (1987), Nederlands actrice
 Willem Hesseling (1950), Nederlands kunstenaar en ontwerper